Вечерний Киев может означать:
 Вечерний Киев (газета)
 Вечерний Киев (телепередача)